Spirit kan avse:

Fordon 
 B-2 Spirit – ett amerikanskt stealthbombplan
 Spirit of St. Louis – det första flygplanet som flög non-stop över Atlanten av Charles Lindbergh
 Spirit – en av två rymdsonder i NASA:s Mars Exploration Rover Mission, se MER-A
 37452 Spirit – en asteroid uppkallad efter rymdsonden på Mars
 AMC Spirit – en bilmodell tillverkad från 1979 till 1983
 Dodge Spirit – en bilmodell tillverkad från 1989 till 1995

Företag och märken 
 Spirit Airlines – ett Miami, Florida-baserad lågprisflygbolag

Musik

Musikgrupper
 Spirit (musikgrupp) – ett psykedeliskt band på 1960- och 1970-talet

Låtar
 Spirit (låt av Faith No More) – en låt av Faith No More på albumet Introduce Yourself
 Spirit (låt av Van Morrison) – en låt av Van Morrison på albumet Common One (1980)
 Spirit (låt av War) – en låt av War på albumet The Black-Man's Burdon

Musikalbum
 Spirit (musikalbum av Spirit) – första studioalbumet från 1968 av den amerikanska rockgruppen Spirit
 Spirit (musikalbum) – den amerikanska R&B-gruppen Earth, Wind & Fires sjunde fullängdsalbum från 1976
 Spirit (musikalbum av John Denver) – ett musikalbum från 1976 av John Denver
 Spirit (musikalbum av Willie Nelson) – ett musikalbum från 1996 av Willie Nelson
 Spirit (musikalbum av Jewel) – ett musikalbum från 1998 av Jewel
 Spirit (musikalbum av Eluveitie) – ett musikalbum från 2006 av Eluveitie
 Spirit (musikalbum av Leona Lewis) – ett musikalbum från 2007 av Leona Lewis
 Spirit (Depeche Mode) – ett musikalbum från 2017 av Depeche Mode

Sport 
 Spirit Racing – en racingstall på 1980-talet med anslutning till Honda, aktiv i Formel 1 från 1983 till 1985
 Spirit Racing – ett tidigare Formel 3000-stall
 Saginaw Spirit – ett ishockeylag i OHL från Saginaw, Michigan
 San Diego Spirit – ett fotbollslag i WUSA från San Diego, Kalifornien (2001-2003)

TV, film och tecknade serier 
 Spirit (tecknad serie) – en fiktiv maskerad detektiv i seriestrippen The Spirit av Will Eisner
 The Spirit (film) – baserad på serien
 Spirit - Hästen från vildmarken – en animerad film från 2002 av Dreamworks Pictures
 Stargate SG-1 (säsong 2) – ett avsnitt av TV-serien Stargate SG-1
 Spirit (She-Ra) – en karaktär från She-Ra: Princess of Power